— японский сэйю, певец и поэт-песенник.

Об артисте 
Работает в агентстве Ken Production. Озвучивал персонажей аниме и компьютерных игр Bottle Fairy, Rumbling Hearts, Midori Days, DearS, La Corda d’Oro: Primo Passo, Zoids Genesis, Uta no Prince-sama, To Aru Majutsu no Index, Needless, Highschool of the Dead, Amnesia, «Атака на титанов», No-Rin, Show By Rock!!, «Проза бродячих псов», Dies irae, Magical Girl Ore и Ahiru no Sora.

Является вокалистом японской рок-группы Granrodeo под мононимом Кисё (стилизовано KISHOW). В составе группы исполнял заглавные композиции для многих аниме, включая Kotetsushin Jeeg, Psychic Squad, Needless, togainu no chi - Bloody Curs, Uta no Prince-sama, Hamatora, Samurai Jam -Bakumatsu Rock-, «Семь смертных грехов», Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, Magical Girl Ore и «Боец Баки».

Роли

Аниме-сериалы 
1994
 Captain Tsubasa J — Лео
1997
 Yuusha Ou Gaogaigar — Нейл
1998
 Sexy Commando Gaiden: Sugoi yo!! Masaru-san — Кавасима
1999
 Omishi Mahou Gekijou: Risky Safety — Вакатакэ
2000
 Hand Maid May — Джулиано
2001
 X — Дайсукэ Сайки
 One: Kagayaku Kisetsu e — Кохэй Орихара
 Captain Tsubasa Road to 2002 — Лучано Лео
2002
 Digimon Frontier — брат Томоки
 Rockman EXE Stream — Своллоумен
 Saishuu Heiki Kanojo — Такэ (1-2 серии), Накамура (4-5 серии)
 Shrine of the Morning Mist — Кисино
 GetBackers — парень (6 серия)
 Kiddy Grade — Перкин
 Weiß Kreuz Glühen — Сагири
2003
 Ashita no Nadja — брат Би
 Bobobo-bo Bo-bobo — Сё Мэй
 Bottle Fairy — Сэнсэй-сан
 Kimi ga Nozomu Eien — Такаюки Наруми
 R.O.D the TV — штатный сотрудник
 Konjiki no Gash Bell!! — Альберт
2004
 Bleach — Кадзэсини
 DearS — Такэя Икухара
 Doki Doki School Hours — Дзёдзи Сэки
 Midori Days — Сэйдзи Савамура
2005
 Best Student Council — Рюхэйта Ивадзакура
 Canvas 2: Niji Iro no Sketch — Синъитиро Янаги
 Lamune — Кэндзи Томосака
 Law of Ueki — Дзюнъити «Джей-Би» Баба
 PetoPeto-san — Джереми Моригути
 Renkin 3-kyū Magical ? Pokān — Хонго
 Zoids: Genesis — Рон Манган
2006
 Buso Renkin — Сюсуй Хаясака
 La Corda D'Oro — Лэн Цукимори
 The Good Witch of the West — Роланд Юсус
2007
 Big Windup! — Адзума Ханай
 Nanatsuiro Drops — Нацумэ Кисараги
 One Piece — Пазл
 Ookiku Furikabutte — Адзума Ханай
 Over Drive — Такэси Ямато
 Sky Girls — Рёхэй Татибана
 Tengen Toppa Gurren Lagann — Китан
2008
 Hatenkou Yuugi — Сореста
 Junjo Romantica — Такахиро Таканаси
 Special A — Яхиро Сайга
 To Aru Majutsu no Index — Стейл Магнус
 Zettai Karen Children — Сюдзи Сакаки
2009
 Basquash! — Фалкон Лайтвинг
 Chrome Shelled Regios — Шарнид Элиптон
 Needless — Сатен
 Pandora Hearts — Глен Баскервиль
2010
 Highschool of the Dead — Коити Сидо
 Nurarihyon no Mago — Киёцугу
 Sekirei: Pure Engagement — Ниси Санада
 Togainu no Chi — Гундзи
2011
 Nurarihyon no Mago: Sennen Makyo — Киёцугу
 Uta no Prince-sama — Нацуки Синомия
2012
 Inazuma Eleven GO: Chrono Stone — Альфа
 Hyouka — модник (12 серия)
 Shirokuma Café — Ленивец, Тигр
2013
 Amnesia — Икки
 Shinsekai Yori — Кофу Хино
 Courtesy of Zettai Karen Children — The Unlimited — Сюдзи Сакаки
 Uta no Prince-sama — Maji Love 2000 % — Нацуки Синомия
 Kuroko no Basuke — Тацуя Химуро
 Shingeki no Kyojin — Жан Кирштайн
2014
 Hamatora — Торао (6 серия)
 No-Rin — Каору Ханадзоно
 Bakumatsu Rock — Рёма Сакамото
 La Corda d'Oro Blue Sky — Тиаки Тогане
2015
 Show by Rock!! — Кроу
 Junjo Romantica 3 — Такахиро Такахаси
 Shingeki! Kyojin Chuugakkou — Жан Кирштайн
 Hokuto no Ken: Ichigo Aji — Юда
2016
 Bungou Stray Dogs — Чуя Накахара
 Kuromukuro — Ёруба
2019
 Bungou Stray Dogs — Чуя Накахара

Анимационные фильмы 
 Perfect Blue (1997)
 Naruto Shippuuden (2007) — Гитай
 Tengen Toppa Gurren Lagann: Guren-hen (2008) — Китан
 Tengen Toppa Gurren Lagann: Ragan-hen (2009) — Китан
 Maimai Shinko to Sen-nen no Mahou (2009) — Ханада-сэнсэй, отец Киико
 Meitantei Conan: Tenkuu no Lost Ship (2010) — официант
 Aura: Maryuuinkouga Saigo no Tatakai (2013) — Киносита
 To Aru Majutsu no Index: Endymion no Kiseki (2013) — Стил Магнус
 Shingeki no Kyojin Zenpen: Guren no Yumiya (2014) — Жан Кирштайн

ОVA 
 Ginga Eiyuu Densetsu (1989—1990) — солдат Имперской армии
 Alice in Cyberland (1996) — помощник пилота
 Master Mosquiton (1996) — командующий офицер (1 серия)
 Terra Story (1998) — Тосия
 Renzu: Futari no Kyori (2000) — Хисаси Танака
 One: Kagayaku Kisetsu e (2001) — Кохэй Орихара
 Kussetsu (2002) — Масаси Кода
 Onmyouji: Youen Emaki (2003) — Пьер (как Кадзуя Сугисаки)
 Akane Maniax (2004) — Такаюки Наруми
 Enzai (2004) — Дюрер
 Sensitive Pornograph (2004) — Соно Ханасаки
 Saishuu Heiki Kanojo: Another Love Song (2005) — Накамура
 Sky Girls (2006) — Рёхэй Татибана
 Kimi ga Nozomu Eien ~Next Season~ (2007—2008) — Такаюки Наруми
 Zettai Karen Children (2010) — Сюдзи Сасаки
 Deadman Wonderland (2011) — Кэйго Угати
 Shinken Zemi Koukou Kouza (2012) — Такуми

ONA 
 Ayumayu Gekijou (2006) — Такаюки Наруми
 Ikuze! Gen-san (2008) — Хати Нами-дан
 +Tic Nee-san (2011—2012) — Куники

Видеоигры 
 Akazukin to Mayoi no Mori — Оками-сан
 Amnesia — Икки
 Amnesia Later — Икки
 Amnesia Crowd — Икки
 Asaki, Yumemishi — Тосимицу Такатора
 Black Wolves Saga: Bloody Nightmare — Гиллан Гайнор
 Black Wolves Saga -Last Hope- — Гиллан Гайнор
 Brothers: Koisuru Onii-sama — Субару Касуга
 Brothers: Motto Koisuru Onii-sama — Субару Касуга
 Catherine — Тобиас Неббинс
 Daemon Bride — Райцзей Абанэ/Ребиллион
 Enzai — Дюрер
 Grimm the Bounty Hunter — Адольф Рот
 Hanachirasu — Ватари Сиробэ
 Inazuma Eleven GO 2: Chrono Stone — Альфа
 Inazuma Eleven GO Strikers 2013 — Альфа
 Kami-sama to Koi Gokoro — Касахара Сэйдзи
 Kimi ga Nozomu Eien — Такаюки Наруми
 Kimi no Naka no Palladium — Венверт
 Kiniro no Corda — Лэн Цукимори
 Kiniro no Corda 3 — Тиаки Тоганэ
 Love Drops: Miracle Dokyo Monogatari — Сайфер
 Princess Arthur — Гавейн
 Shin Megami Tensei — Наоя
 Shinobazu Seven — Аой Тайга
 Togainu no Chi — Гундзи
 Tokimeki Memorial Girl's Side: 2nd Kiss — Таро Мадзима
 Under the Moon — Лени
 Under the Moon: Crescent — Лени
 Under the Moon ~Tsuki Iro Ehon~ — Лени
 Uta no Prince-sama — Нацуки Синомия
 Uta no Prince-sama: Amazing Aria — Нацуки Синомия
 Uta no Prince-sama Repeat — Нацуки Синомия
 Uta no Prince-sama Music — Нацуки Синомия
 Uta no Prince-sama Debut — Нацуки Синомия
 Uta no Prince-sama All Star — Нацуки Синомия
 Yo-Jin-Bo — Касумимару Фума
 Yume Miru Kusuri — Хирофуми Цубаки
 Absolute Obedience — Ашраф Али Ибрахим

Drama CD 
 Ai to Jingi ni Ikiru no sa — Ю Мисава
 Alterna (Orutana) — Мики Сакаока
 Black Bird
 Baka and Test — Юдзи Сакамото
 Хеталия и страны Оси — повествователь
 Koi ni Inochi o Kakeru no sa — Ю Мисава
 S.L.H Stray Love Hearts! — Рэн Итикава

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ken Production

Певцы и певицы в жанре J-pop